

Astronomia 
 N44 – nebulosa diffusa della Grande Nube di Magellano, nella costellazione del Dorado

Trasporti 
 N44 – semi-autostrada belga Aalter – Maldegem